{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Kremlin Cup 
 | rok = 2010
 | datum=18. - 24. října 2010
| ročník=21.
| místo=Moskva, Rusko
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=1 000 000 USD
| web=Oficiální web
| champws= Viktoria Azarenková
| champwd= Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová
}}

Tenisový turnaj WTA Kremlin Cup 2010' se konal ve dnech 18. - 24. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 000 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do 2. kola.
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Li Na (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (finále)
  Alisa Klejbanovová (čtvrtfinále)
  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Maria Kirilenková
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Věra Duševinová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=8
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Viktoria Azarenková
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Maria Kirilenková
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Viktoria Azarenková
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Cibulková
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= A Klejbanova
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= V Azarenka
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= V Azarenka
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (vítězky)  Liezel Huberová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Sara Erraniová /  María José Martínezová Sánchezová (finále)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková ''(semifinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G Dulko  F Pennetta| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Kondratěva  K Zakopalová
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Dulgheru  M Niculescu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Savčuk  V Uhlířová
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= V Azarenka  M Kirilenko
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Klejbanova  J Makarova
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Duševina  A Pavljučenkova
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= M Korytceva  A Panova
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= V Ďačenková  Taťána Pučeková
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Čakvetadze  X Pervak
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[7]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Jans  A Rosolska
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Amanmuradova  D Kustova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Bondarenko  K Bondarenko
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[4]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= O Govorcova  A Kudrjavceva
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[12]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= L Huber  E Vesnina
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Dulgheru  M Niculescu
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= V Azarenka  M Kirilenko
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= V Duševina  A Pavljučenkova
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= V Ďačenková  Taťána Pučeková
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Amanmuradova  D Kustova
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= O Govorcova  A Kudrjavceva
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= V Azarenka  M Kirilenko
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Kremlin Cup